Sincéné peut désigner :
 Sincéné, le village situé dans le département de Doulougou au Burkina Faso
 Sincéné, le village situé dans le département de Toécé au Burkina Faso